Edward Carrington "Ted" King (1983); Amerikaans wielrenner: Ted King (wielrenner)
 Theodore William King (1965); Amerikaans acteur: Ted King (acteur)